Фёдор Сама́рин:
 Самарин, Фёдор Васильевич (1784—1853) — российский полковник, общественный деятель, сахарозаводчик, благотворитель.
 Самарин, Фёдор Дмитриевич (1858—1916) — общественный, государственный и церковный деятель славянофильского направления, надворный советник, член Государственного совета Российской империи.